В парному розряді жіночого тенісного турніру Taiwan Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Яюк Басукі і Міягі Нана виграли титул, у фіналі перемігши пару Джо-Анн Фолл і Крістін Кунс 6–4, 6–2

Основна сітка

Посилання 

Taipei Women's Championship